Конюши́на (Trifolium) — рід одно- чи багаторічних рослин родини бобових, що налічує від 245 до 300 видів. Представники цього роду відомі також під місцевими назвами конячи́на, горі́шок, горі́шина, комана́, комани́ця, лу́ґер (закарпат.). Конюшини поширені в помірному поясі Європи, Азії та Північної Америки. 

Невисокі трав'янисті рослини. Стебла висхідні або прямостоячі, рідше лежачі. Листки трійчасті, рідше складаються з 5-9 листочків, що розміщені пальчасто; прилистки більш або менш зрослися з черешками листків. Квітки зібрані в головчасті, рідше короткокитицеві або зонтикоподібні суцвіття. Чашечка дзвоникувата або більш-менш двогуба, з 5 зубцями. Трубочка з 5, 10 або 20-ма жилками. Віночок неопадний; пелюстки більш-менш зрослі між собою і тичинковою трубкою; 9 тичинок зрослися нитками у трубочку, десята тичинка вільна. Квітка цієї рослини побудована у формі довгої трубочки і хоботок бджоли не дістає до стовпчика, тому вони не можуть запилити її. Запилюють конюшину джмелі. Біб шкірястий, 1-3, рідше 4-6 насінний, замкнений у чашечці, рідше висувається з неї.

Практичне використання 
Деякі види використовують як кормові культури та декоративні культури. Листя конюшини люблять кролі, коні, корови та інші домашні тварини. Культивувати рослину почали нещодавно у XVIII ст., проте знали про її цінність і випасали коней ще з часів Київської Руси.

Листки всіх видів конюшини використовують у їжу як салат, а варені як шпинат. На Алтаї, Кавказі у Східному Сибіру листки збирали і сушили про запас. Висушене й потовчене листя додавали в борошно під час випікання житнього хліба.

Молоде зілля конюшини має прісний і солодкуватий присмак та найчастіше використовується як домішка до гострих салатів, для приготування зелених і холодних борщів, юшок, юшкових пюре. Сухе розтерте листя використовують для приготування сирів. На Кавказі молоді нерозпуклі листкові бруньки конюшини квасять як капусту та використовують узимку для салатів.

Зілля конюшини містить 14,5 % протеїну, 3,5 % жирів, 33,9 % безазотистих екстрактивних речовин, вітаміни групи В, каротин.

Галерея

Види 
На території України росте близько 10 видів.

 Trifolium acaule A. Rich.
 Trifolium affine C. Presl
 Trifolium africanum Ser.
 Trifolium aintabense Boiss. & Hausskn.
 Trifolium albopurpureum Torr. & A. Gray
 Trifolium alexandrinum L.
 Trifolium alpestre L. — конюшина альпійська
 Trifolium alpinum L.
 Trifolium amabile Kunth
 Trifolium ambiguum M. Bieb. — конюшина мінлива
 Trifolium amoenum Greene
 Trifolium andersonii A. Gray
 Trifolium andinum Nutt.
 Trifolium andricum Lassen
 Trifolium angulatum Waldst. & Kit. — конюшина кутаста
 Trifolium angustifolium L. — конюшина вузьколиста
 Trifolium apertum Bobrov
 Trifolium argutum Banks & Sol.
 Trifolium arvense L. — конюшина польова
 Trifolium attenuatum Greene
 Trifolium aureum Pollich — конюшина золотиста
 Trifolium baccarinii Chiov.
 Trifolium badium Schreb. — конюшина коричнева
 Trifolium barbeyi Gibelli & Belli
 Trifolium barbigerum Torr.
 Trifolium barnebyi (Isely) Dorn & Lichvar
 Trifolium batmanicum Katzn.
 Trifolium beckwithii W. H. Brewer ex S. Watson
 Trifolium bejariense Moric.
 Trifolium berytheum Boiss. & Blanche
 Trifolium bifidum A. Gray
 Trifolium bilineatum Fresen.
 Trifolium billardierei Spreng.
 Trifolium bivonae Guss.
 Trifolium blancheanum Boiss.
 Trifolium bocconei Savi
 Trifolium boissieri Guss. ex Soy.-Will. & Godr.
 Trifolium bolanderi A. Gray
 Trifolium borysthenicum Grun. — конюшина дніпровська
 Trifolium brandegeei S. Watson
 Trifolium breweri S. Watson
 Trifolium brutium Ten.
 Trifolium buckwestiorum Isely
 Trifolium bullatum Boiss. & Hausskn.
 Trifolium burchellianum Ser.
 Trifolium calcaricum J. L. Collins & Wieboldt
 Trifolium calocephalum Fresen.
 Trifolium campestre Schreb. — конюшина рівнинна
 Trifolium canescens Willd.
 Trifolium carolinianum Michx.
 Trifolium caucasicum Tausch — конюшина кавказька
 Trifolium caudatum Boiss.
 Trifolium cernuum Brot.
 Trifolium cheranganiense J. B. Gillett
 Trifolium cherleri L.
 Trifolium chilaloense Thulin
 Trifolium chilense Hook. & Arn.
 Trifolium chlorotrichum Boiss. & Balansa
 Trifolium ciliolatum Benth.
 Trifolium cinctum DC.
 Trifolium clusii Godr. & Gren.
 Trifolium clypeatum L.
 Trifolium congestum Guss.
 Trifolium constantinopolitanum Ser.
 Trifolium cryptopodium Steud. ex A. Rich.
 Trifolium cyathiferum Lindl.
 Trifolium dalmaticum Vis.
 Trifolium dasyphyllum Torr. & A. Gray
 Trifolium dasyurum C. Presl
 Trifolium davisii M. Hossain
 Trifolium decorum Chiov.
 Trifolium depauperatum Desv.
 Trifolium dichotomum Hook. & Arn.
 Trifolium dichroanthoides Rech. f.
 Trifolium dichroanthum Boiss.
 Trifolium diffusum Ehrh. — конюшина розлога
 Trifolium dolopium Heldr. & Hausskn. ex Gibelli & Belli
 Trifolium douglasii House
 Trifolium dubium Sibth. — конюшина сумнівна
 Trifolium echinatum M. Bieb. — конюшина їжакова
 Trifolium elgonense J. B. Gillett
 Trifolium eriocephalum Nutt.
 Trifolium eriosphaerum Boiss.
 Trifolium erubescens Fenzl
 Trifolium euxinum Zohary
 Trifolium eximium Stephan ex Ser.
 Trifolium fragiferum L. — конюшина суницеподібна
 Trifolium friscanum (S.L. Welsh) S.L. Welsh
 Trifolium fucatum Lindl.
 Trifolium gemellum Pourr. ex Willd.
 Trifolium gillettianum Jacq.-Fél.
 Trifolium glanduliferum Boiss.
 Trifolium globosum L.
 Trifolium glomeratum L.
 Trifolium gordejevii (Kom.) Z. Wei
 Trifolium gracilentum Torr. & A. Gray
 Trifolium grandiflorum Schreb.
 Trifolium gymnocarpon Nutt.
 Trifolium haussknechtii Boiss.
 Trifolium haydenii Porter
 Trifolium heldreichianum (Gibelli & Belli) Hausskn.
 Trifolium hirtum All. — конюшина шершава
 Trifolium howellii S. Watson
 Trifolium hybridum L. — конюшина гібридна
 Trifolium incarnatum L. — конюшина багряна
 Trifolium israeliticum Zohary & Katzn.
 Trifolium isthmocarpum Brot.
 Trifolium jokerstii Vincent & Rand. Morgan
 Trifolium juliani Batt.
 Trifolium kingii S. Watson
 Trifolium lanceolatum (J. B. Gillett) J. B. Gillett
 Trifolium lappaceum L. — конюшина лопухова
 Trifolium latifolium (Hook.) Greene
 Trifolium latinum Sebast.
 Trifolium leibergii A. Nelson & J. F. Macbr.
 Trifolium lemmonii S. Watson
 Trifolium leucanthum M. Bieb. — конюшина блідоквіткова
 Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel.
 Trifolium longidentatum Nábelek
 Trifolium longipes Nutt.
 Trifolium lucanicum Gasp. ex Guss.
 Trifolium lugardii Bullock
 Trifolium lupinaster L. — конюшина люпинова
 Trifolium macilentum Greene
 Trifolium macraei Hook. & Arn.
 Trifolium macrocephalum (Pursh) Poir.
 Trifolium masaiense J. B. Gillett
 Trifolium mattirolianum Chiov.
 Trifolium mazanderanicum Rech. f.
 Trifolium medium L. — конюшина середня
 Trifolium meduseum Blanche ex Boiss.
 Trifolium meironense Zohary & Lerner
 Trifolium michelianum Savi.
 Trifolium micranthum Viv.
 Trifolium microcephalum Pursh
 Trifolium microdon Hook. & Arn.
 Trifolium miegeanum Maire
 Trifolium monanthum A. Gray
 Trifolium montanum L. — конюшина гірська
 Trifolium mucronatum Willd. ex Spreng.
 Trifolium multinerve A. Rich.
 Trifolium mutabile Port.
 Trifolium nanum Torr.
 Trifolium neurophyllum Greene
 Trifolium nigrescens Viv.
 Trifolium noricum Wulfen
 Trifolium obscurum Savi
 Trifolium obtusiflorum Hook. & Arn.
 Trifolium ochroleucum Huds. — конюшина блідо-жовта
 Trifolium oliganthum Steud.
 Trifolium ornithopodioides L.
 Trifolium owyheense Gilkey
 Trifolium pachycalyx Zohary
 Trifolium palaestinum Boiss.
 Trifolium pallescens Schreb.
 Trifolium pallidum Waldst. & Kit.
 Trifolium pannonicum Jacq. — конюшина паннонська
 Trifolium parnassi Boiss. & Spruner
 Trifolium parryi A. Gray
 Trifolium patens Schreb.
 Trifolium patulum Tausch
 Trifolium pauciflorum d'Urv.
 Trifolium petitianum A. Rich.
 Trifolium philistaeum Zohary
 Trifolium phitosianum N. Böhling et al.
 Trifolium phleoides Pourr. ex Willd. — конюшина тимофіївкова
 Trifolium physanthum Hook. & Arn.
 Trifolium physodes Steven ex M. Bieb.
 Trifolium pichisermollii J. B. Gillett
 Trifolium pignantii Brongn. & Bory
 Trifolium pilczii Adamović
 Trifolium pilulare Boiss.
 Trifolium pinetorum Greene
 Trifolium plebeium Boiss.
 Trifolium plumosum Douglas
 Trifolium polymorphum Poir.
 Trifolium polyodon Greene
 Trifolium polyphyllum C. A. Mey.
 Trifolium polystachyum Fresen.
 Trifolium praetermissum Greuter et al.
 Trifolium pratense L. — конюшина лучна
 Trifolium prophetarum M. Hossain
 Trifolium pseudostriatum Baker f.
 Trifolium purpureum  Loisel.
 Trifolium purseglovei J. B. Gillett
 Trifolium quartinianum A. Rich.
 Trifolium radicosum Boiss. & Hohen.
 Trifolium reflexum L.
 Trifolium repens L. — конюшина повзуча
 Trifolium resupinatum L. — конюшина перевернута
 Trifolium retusum L. — конюшина притуплена
 Trifolium riograndense Burkart
 Trifolium roussaeanum Boiss.
 Trifolium rubens L. — конюшина червонувата
 Trifolium rueppellianum Fresen.
 Trifolium salmoneum Mouterde
 Trifolium sativum (Schreb.) Crome — конюшина посівна
 Trifolium saxatile All.
 Trifolium scabrum L. — конюшина шорстка
 Trifolium schimperi A. Rich.
 Trifolium scutatum Boiss.
 Trifolium sebastianii Savi
 Trifolium semipilosum Fresen.
 Trifolium setiferum Boiss.
 Trifolium simense Fresen.
 Trifolium sintenisii Freyn
 Trifolium siskiyouense J. M. Gillett
 Trifolium somalense Taub.
 Trifolium spadiceum L. — конюшина темно-каштанова
 Trifolium spananthum Thulin
 Trifolium speciosum Willd. — конюшина гарна
 Trifolium spumosum L.
 Trifolium squamosum L. — конюшина лускова
 Trifolium squarrosum L.
 Trifolium stellatum L.
 Trifolium steudneri Schweinf.
 Trifolium stipulaceum Thunb.
 Trifolium stoloniferum Muhl. ex A. Eaton
 Trifolium stolzii Harms
 Trifolium striatum L. — конюшина смугаста
 Trifolium strictum L.
 Trifolium subterraneum L. — конюшина підземна
 Trifolium suffocatum L.
 Trifolium sylvaticum Gérard ex Loisel.
 Trifolium tembense Fresen.
 Trifolium thalii Vill.
 Trifolium thompsonii C. V. Morton
 Trifolium tomentosum L.
 Trifolium triaristatum Bertero ex Colla
 Trifolium trichocalyx A. Heller
 Trifolium trichocephalum M. Bieb.
 Trifolium trichopterum Pančić
 Trifolium tumens Steven ex M. Bieb.
 Trifolium ukingense Harms
 Trifolium uniflorum L.
 Trifolium usambarense Taub.
 Trifolium variegatum Nutt.
 Trifolium vavilovii Eig
 Trifolium velebiticum Degen
 Trifolium velenovskyi Vandas
 Trifolium vernum Phil.
 Trifolium vesiculosum Savi — конюшина пухирчаста
 Trifolium vestitum D. Heller & Zohary
 Trifolium virginicum Small
 Trifolium wentzelianum Harms
 Trifolium wettsteinii Dörfl. & Hayek
 Trifolium wigginsii J. M. Gillett
 Trifolium willdenovii Spreng.
 Trifolium wormskioldii Lehm.

Примітки

Джерела

Посилання 
 Quattrofolium
 Edibility of clover : Edible parts and visual identification of wild clover.
 Nitrogen fixation 

 
Метеликові
Роди квіткових
Харчові рослини
Дикі їстівні рослини України